Evans Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Evans Block (Iowa), ID-Nr. 85000011
 Evans Block (Tennessee), ID-Nr. 84003533